Четврте Европске игре у дворани 1969. биле су последње атлетско такмичење овог типа, које су од 1970. постале 1. Европско првенство у атлетици у дворани. Игре су одржане у Београду 8. и 9. марта у Хали 1 Београдског сајма. 

На Играма су учествовале 23 репрезентације, које су се такмичиле у 23 дисциплине (14 мушких и 9 женских). 

Најуспешнији такмичар на играма била је Ирена Шевињска из Пољске са 2 златне и 1 бронзаном медаљом, а код мушкараца такође Пољаци Јан Балаховски и Анджеј Баденски са по 2 златне медаље.  У екипнпј конкуренцији најбољи су били представници Источне Немачке са са 11 медаља (7 златних, 1 сребрна и 3 бронзане). Исти број медаља освојилаи су и такмичари Совјетског Савеза али другачјег сјаја (4 златне, 4 сребрне и 3 бронзане). 

На првенству је оборено 5 светских рекорда у дворани.

Земље учеснице 
Учествовала је 21 земља са укупно 162 такмичара.

  Аустрија 5 (0м+5ж)
  Белгија 
  Бугарска
  Данска  
  Западна Немачка 
  Ирска 
  Источна Немачка
  Италија
  Мађарска 
  Норвешка 
  Пољска
  Румунија 
   Совјетски Савез 
  СФРЈ 22 (13м+9ж) 
  Уједињено Краљевство
  Финска 
  Француска 
  Чехословачка 
  Швајцарска 
  Шведска
  Шпанија

Резултати

Мушкарци 
 Трка на 50 метара

Жене 
 Трка на 50 метара 

 Трка на 400 метара  

 Трка на 400 метара 

 Трка на 800 метара 

 Трка на 800 метара  

 Трка на 1.500 метара 

 Трка на 3.000 метара 

 Трка на 50 метара препоне 

 Трка на 50 метара препоне 

 Скок увис

 Скок увис 

 Скок мотком  

 Скок удаљ

 Скок удаљ

 Троскок 

 Бацање кугле 

 Бацање кугле 

 Штафета 4 х 2 круга (4 х 380 метара) 

 Штафета 4 х 1 круг (4 х 190 метара) 

 Мешовита штафета 1+2+3+4 круга (190+380+579+760 метара) 

 Мешовита штафета 1+2+3+4 круга (190+380+579+760 метара) 

 Штафета 3 х 1.000 метара

Напомене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља у атлетици, жене 

 Биланс медаља у атлетици, укупно

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕИд 1969. на сајту maik-richter.de
 Комплетни резултати ЕИд 1969. на сајтру ЕАА

Европске игре у дворани
Атлетика у Београду
Спорт у Југославији
Спорт у 1969.
Атлетика у Југославији
Међународна спортска такмичења у Београду